Накавеба има више значења:

 Накавеба (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Накавеба (Текас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику